Jakobeit ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Jakobeit (* 1955), deutsche Übersetzerin
 Cord Jakobeit (* 1958), deutscher Politikwissenschaftler
 Giuliana Jakobeit (* 1976), deutsche Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Jacobeit
 Jakubeit